Brunson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Brunson (* 1968), US-amerikanischer presbyterianischer Geistlicher
 Doyle Brunson (* 1933), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jalen Brunson (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Todd Brunson (* 1969), US-amerikanischer Pokerspieler
 Tyrone Brunson (* 1985), US-amerikanischer Boxer

Brunson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brunson (South Carolina), im Hampton County
 Brunson Township, im Tripp County, South Dakota